Dornes (Nièvre), een gemeente in het Franse departement Nièvre (regio Bourgondië)
Dornes (Ferreira do Zêzere), een plaats in de Portugese gemeente Ferreira do Zêzere